Liviano – variante del nome proprio di persona Livio.
Liviano – nome di battaglia di Bartolomeo d'Alviano.
Palazzo Liviano – edificio del XX secolo dedicato allo scrittore romano Tito Livio e sede della facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli studi di Padova.